Кооперация ( — сотрудничество) может означать:
 Форму организации труда (кооперация), при которой определённое количество людей или предприятий совместно участвует в одном или в разных, но связанных между собой, процессах труда/производства; 
 Систему кооперативов и их объединений, целью которой является содействие членам кооперации в сфере производства, торговли и финансов.

См. также 
 Взаимопомощь
 Сотрудничество

 Кооперативная игра (компьютерные игры)
 Кооперативная теория игр
 Кооперативность в биохимии
 Кооперативный мат
 Кооперативное кладбище

Примечания